Салансі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на північний схід від Парижа, 65 км на південний схід від Ам'єна, 75 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 344 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 921,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
 Медард Нуайонський

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки

Посилання 
 Салансі на сайті французького Національного інституту географії
 Салансі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Салансі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Салансі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Салансі на сайті Mapquest

Муніципалітети департаменту Уаза